Flaherty ist der Familienname folgender Personen:

 Charles Flaherty (* 2000), puerto-ricanischer Skirennläufer
 Daniel Flaherty (* 1993), US-amerikanischer Schauspieler
 Frances H. Flaherty (1883–1972), US-amerikanische Dokumentarfilmerin und Schriftstellerin
 Francis X. Flaherty (* 1947), US-amerikanischer Politiker und Jurist
 Jim Flaherty (1949–2014), kanadischer Politiker
 Joe Flaherty (* 1941), US-amerikanischer Komiker und Schauspieler
 Lanny Flaherty (* 1942), US-amerikanischer Schauspieler
 Lawrence J. Flaherty (1878–1926), US-amerikanischer Politiker
 Lorenzo Flaherty (* 1967), italienischer Schauspieler
 Pat Flaherty (1926–2002), US-amerikanischer Automobilrennfahrer

 Peter F. Flaherty (1924–2005), US-amerikanischer Jurist und Politiker
 Ray Flaherty (1903–1994), US-amerikanischer American-Football-Spieler und -Trainer
 Robert J. Flaherty (1884–1951), US-amerikanischer Dokumentarfilmer
 Stephen Flaherty (* 1960), US-amerikanischer Musical-Komponist
 Thomas A. Flaherty (1898–1965), US-amerikanischer Politiker
 Wade Flaherty (* 1968), kanadischer Eishockeytorhüter und -trainer
 William Flaherty (* 2004), puerto-ricanischer Skirennläufer

Siehe auch:
 O’Flaherty
 O’Flaherty-Clan